Гуменки может означать:

 Гуменки — деревня в Балезинском районе Удмуртии. 
 Гуменки — деревня в Скопинском районе Рязанской области.

См. также  
 Гуменка